Al Ibrāhīmīyah kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al Ibrāhīmīyah (ort i Egypten), Ash-Sharqiyya,

Irak 

 Dujail, ort, Saladin, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar